Спорыш может означать:

 Спорыш — уродливое куриное яйцо без белка, размером около 1—2 см.
 Спорыш — народное название Горца птичьего (), растения семейства Гречишные.
 Спорыш — в восточнославянской мифологии воплощение плодородия, двойное зерно, двойной колос.
 Спорыш — глиняный сосуд из 2-х или 3-х горшков одинакового или разного размера, скреплённых ручкой.
 Спорыш, Иван Дмитриевич (род. 1959) — украинский политик, депутат Верховной рады Украины VIII созыва.